Пуля — многозначный термин:

Оружие 
 Пуля — снаряд (поражающий элемент) огнестрельного оружия.
 Пуля Минье
 Пуля Пуффа
 Пуля Герлиха
 Пуля Майера
 Пуля с цельнометаллической оболочкой

Прочее 
 «Пуля» — американский фильм 1996 года;
 «Пуля» — американский фильм 2014 года;
 Пуля (также пулька) — термин в преферансе;
 Пуля — партия в шахматах, на которую отводится меньше времени, чем на блиц, то есть менее 5 минут;
 Пуля (также пулька) — спортивный жаргонизм: турнирная сетка;
 Эри́к Пуля́ (род. 1963) — французский футбольный судья.

См. также 
 Пуля в голове
 Пули
 Bullet (значения)